«Геро́и и Злоде́и» — четвёртый студийный альбом российской панк-рок-группы «Король и Шут». Записан в конце 1999 — начале 2000 года на студии «Добролёт» в Санкт-Петербурге. Выпущен 13 апреля 2000 года.

История создания 
Название альбома было навеяно книгой, которую подарила группе одна поклонница. В этой книге объяснялось, что все исторические персонажи, которые в своё время являлись объектами народного обожания – разбойники, воры, Робин Гуды, флибустьеры – на самом деле были не героями, а настоящими злодеями.

В период записи альбома группа проводила на гастролях по несколько месяцев в году, поэтому работа над «Героями и Злодеями» была завершена в рекордно короткие сроки. В данный альбом, в отличие от предыдущих работ группы, вошли всего 13 песен, причём к композиции «Воспоминания о былой любви» Андрей Князев даже не успел написать текст, и она вошла в альбом в качестве инструментальной. Музыканты не успевали доработать ни тексты, ни аранжировки, так как альбом нужно было сделать к определённому сроку. Первой песней альбома должна была стать композиция «Ели мясо мужики», но по контракту она могла присутствовать только в одноимённом концертном альбоме. Позже, в 2001 году, студийная версия данной композиции была включена в сборник «Собрание» в качестве бонус-трека.

Запись проводилась на студии «Добролёт». Группа пыталась приблизиться к современному звучанию западного панк-рока. Звукорежиссёром данного альбома стал гитарист группы «Алиса» Евгений Лёвин. По словам Андрея Князева, вокал в данном альбоме недоработан, потому что Лёвин, будучи гитаристом, наибольшее внимание уделял звучанию гитар. К тому же группа не отдала Лёвину альбом на мастеринг, хотя он просил взять его с собой – у него изначально были свои идеи по мастерингу. Вместо этого музыканты отправили альбом на мастеринг в Москву. По словам Князева, «в Москве альбом попал не в те руки, и по звуку альбом запороли». Также группе не понравилось оформление альбома, в котором он был выпущен. По словам Андрея Князева, для массового слушателя альбом оказался провальным. Тем не менее, группа достаточно хорошо воспринимает альбом «Герои и Злодеи».

Альбом был выпущен в двух вариантах: обычном и подарочном (с буклетом и слип-кейсом).

Список композиций

Переиздания 
Альбом «Герои и Злодеи» переиздавался 2 раза: в 2001 году на лейбле «Столица Продакшн» с двумя бонус-треками

и в 2002 году на лейбле «Центр Музыкального Сервиса» с бонус-треками

В обоих случаях была незначительно изменена обложка альбома.

Материал из личного архива Александра "Балу" Балунова (Переиздание 2022 года).

Участники записи 
Группа «Король и Шут»:
 Михаил Горшенёв (Горшок) — вокал, музыка (кроме 1,9,12)
 Андрей Князев (Князь) — вокал, стихи, музыка (1,9,12)
 Александр Балунов (Балу) — бас-гитара, бэк-вокал
 Яков Цвиркунов — гитара, бэк-вокал
 Александр Щиголев (Поручик) — ударные
 Мария Нефёдова — скрипка

Приглашённые музыканты:
 Максим Юрак (группа «Пилот») — скрипка
 Александр Гордеев (группа «Разные Люди») — губная гармоника
 Сергей Чиграков (группа Чиж & Co) — акустическая гитара

Достижения 
11-я песня с этого альбома «Помнят с горечью древляне» долгое время занимала высокие позиции в альтернативных музыкальных хит-парадах.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Страница альбома на официальном сайте группы
 Герои и Злодеи на Яндекс.Музыка
 КОРОЛЬ и ШУТ "Герои и злодеи"

Альбомы 2000 года
Альбомы панк-рока
Альбомы группы «Король и Шут»